Ехидо Морелос има више значења:

 Ехидо Морелос, Ла Фуенте (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ехидо Морелос, Гранха ел Пирул (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику